Лючоб или Лучоб () — река, протекающая в районах республиканского подчинения Таджикистана. Правый приток реки Варзоб (бассейн Кафирнигана). В устьевой части протекает через Душанбе.

Длина — 42 км. Площадь водосбора — 225 км². Средневзвешенная высота водосбора — 2110 м. Среднеквадратичное отклонение — 680 м. Среднесуточный расход воды — 44,4 м³/с.

Гидрография 
Начало берёт на склонах Гиссарского хребта на высоте 2087,4 метра над уровнем моря.

Количество рек протяжённостью менее 10 км расположенных в бассейне Лючоб — 104, их общая длина составляет 158 км. Коэффициент внутригодового стока — 0,17. Месяц с наибольшим стоком — май. 12 % от годового стока приходится на период с июля по сентябрь. Тип питания — снеговое.

Согласно данным справочника «Ресурсы поверхностных вод СССР» (1971), Лючоб входит в третью группу рек с летним лимитирующим сезоном. В таблице приведены следующие характеристики стока реки (место измерения посёлок Лючоб):

Примечания

Литература

Комментарии 

Бассейн Кафирнигана
Реки районов республиканского подчинения Таджикистана
Реки Душанбе